Fragoso es una freguesia portuguesa del concelho de Barcelos. También puede referirse a:
Lugares
 Cayo Fragoso, isla perteneciente a Cuba.
 Valle del Fragoso, zona de expansión urbana en Vigo.

Personas
 António Óscar de Fragoso Carmona, militar portugués, Presidente durante el Estado Novo.
 Augusto Fragoso, militar brasileño, Presidente provisional del Brasil.
 Bernardina Fragoso de Rivera, primera dama del Uruguay, esposa de Fructuoso Rivera.
 Christian Fragoso, jugador de fútbol playa mexicano.
 Dani Fragoso, futbolista español.
 Javier Fragoso, futbolista mexicano.
 Juan de Matos Fragoso, dramaturgo y poeta español.
 Francisco Javier Fragoso, político español.
 Silvia Oliva Fragoso, política mexicana.
 Thiago Fragoso, actor brasileño.